Куровская:

 Куровская — узловая железнодорожная станция Казанского направления и Большого кольца МЖД в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Куровская волость — старое название Погарской волости — бывшей административно-территориальной единицы в составе Стародубского уезда (на территории нынешней Брянской области).

Фамилия 
 Куровская, Божена (1937—1969) — польская актриса театра и кино.
 Куровская, Ида фон (1836—1922) — немецкая писательница; в замужестве — фон Медем.

См. также 
 Куровское